Squalo  – nome comune di vari pesci cartilaginei predatori
Squalo  – personaggio dei fumetti DC Comics
Squalo  – personaggio presente in alcuni film di James Bond
Squalo  – sommergibile varato nel 1906
Squalo  – sommergibile varato nel 1930
Squalo  – singolo dei Litfiba del 2011
Squalo  – DJ e conduttore radiofonico del duo Mitch e Squalo
Citroën DS  – autovettura francese conosciuta anche con tale soprannome per via dell'inconfondibile design

Pagine correlate
Lo squalo